Ariano steht für:
 Ariano (Name), ein männlicher Vorname und auch Familienname italienischer Herkunft

Ariano ist der Name folgender Orte: 
 Ariano Irpino, Provinz Avellino, Region Kampanien, Italien
 Ariano nel Polesine, Provinz Rovigo, Region Venetien, Italien